Nicholls kan som auktorsförkortning betyda:

 Aubrey Gordon Nicholls
 William Henry Nicholls

Robotskapade auktorsförkortningar